En Pologne, Sambórz peut désigner : 

 Sambórz, village de la voïvodie de Łódź,
 Sambórz, village de la voïvodie de Mazovie.
 Samborz (Poméranie-Occidentale)
 Samborz (Basse-Silésie)